Алексе́й Вале́рьевич Серебряко́в (род. 3 июля 1964, Москва) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации (2010).

Биография 
Родился 3 июля 1964 года в Москве. Мать была врачом, отец — авиаинженером. Алексей учился в музыкальной школе по классу баяна и однажды попал на фотографию для репортажа об учебном заведении, который вышел в газете «Вечерняя Москва». Фото попалось на глаза ассистенту режиссёра, искавшему мальчика, похожего на актёра Вадима Спиридонова, и Алексей попал в фильм «Отец и сын», а затем — в советский многосерийный фильм «Вечный зов».

Далее он сыграл главную роль суворовца Владимира Ковалёва в картине «Алые погоны».

В 1981 году работал актёром в Сызранском драматическом театре имени А. Н. Толстого, после того как не смог поступить в театральный институт имени Бориса Щукина.

В 1986 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (мастерская Олега Табакова).

В 1986—1991 годах — актёр Театра-студии под руководством Олега Табакова.

В 2000 году Серебряков сыграл криминального авторитета Олега Званцева по кличке «Адвокат» в сериале «Бандитский Петербург». Следующей крупной работой, вызвавшей широкий резонанс, стала главная роль комбата Василия Твердохлебова в сериале 2004 года «Штрафбат». Можно сказать, что за Серебряковым в этот момент окончательно закрепилась репутация человека, который блестяще играет неоднозначных героев в неоднозначных картинах.

В октябре 2008 года подписал открытое письмо-обращение в защиту и поддержку освобождения юриста нефтяной компании ЮКОС Светланы Бахминой.

С сентября 2009 года — актёр театра «Ленком», играл в мюзикле «Метро» театра «Московская оперетта» и в антрепризном спектакле «Новый».

В 2010 году было присвоено звание «Народный артист России».

Исполнил главную роль в социальной драме «Левиафан», вышедшей в мировой прокат в 2014 году. За эту актёрскую работу во второй раз в истории отечественного кино был выдвинут на премию Европейской киноакадемии. О своём герое в этом фильме актёр заявил, что он сдаётся и проигрывает власти, потому что он русский.

В 2016 году Серебряков сыграл главную роль в российской адаптации сериала «Доктор Хаус» — «Доктор Рихтер».

23 февраля 2023 года в российский прокат выйдет триллер «Бешенство» Дмитрия Дьяченко с Серебряковым в главной роли.

Общественная позиция 
В начале 2012 года эмигрировал вместе с семьёй в Канаду. Причиной отъезда, по словам самого актёра, стала сложившаяся в России неблагоприятная социальная обстановка, связанная с ростом агрессии и нетерпимости, несоблюдение властями элементарных гражданских прав населения. В интервью 2012 года Серебряков объяснял своё решение следующим образом: «Я перевёз свою семью в Канаду. Хочу, чтобы мои дети росли и воспитывались в принципиально другой хотя бы бытовой идеологии. Хочу, чтобы они понимали, что могут цениться знания, трудолюбие, что необязательно толкаться локтями, хамить, быть агрессивными и бояться людей. Уличная идеология цивилизованной страны — это доброжелательность и терпимость — то, чего так недостаёт в России. К сожалению, здесь, как бы я их ни охранял и ни изолировал, от хамства и агрессии не защитишь. Это в воздухе. Хам победил <…> последней каплей стали летние пожары 2010 года, когда Центральную Россию окутал чудовищный смог. И дело даже не в смоге, а в том, что власти не объявили о необходимости эвакуировать хотя бы детей, поскольку взвеси, наполняющие смог, необратимо откладываются в лёгких. Вот это абсолютно наплевательское отношение власть имущих переполнило мою чашу терпения».

Как замечают «Аргументы и факты», интервью Серебрякова 2012 года — его настоящий программный документ и сказанное тогда принципиально не отличается от сказанного в 2018 году.

В феврале 2018 года Серебряков высказал своё мнение о положении дел в современной России в интервью Юрию Дудю: «Я думаю, что если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, много элементов 1990-х годов вы увидите. Так или иначе, до сих пор ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой, национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство!»

Заявление Серебрякова имело большой резонанс в России, широко обсуждалось в социальных сетях и было негативно оценено многими деятелями культуры и искусства страны, но были и те, кто поддержал актёра.

В конце того же года на бизнес-форуме в Лондоне, он обвинил Россию в разжигании войн за последние двадцать лет (Грузия, Чечня, Украина, Сирия, ЦАР).

В марте 2021 года СМИ сообщили о том, что Алексей Серебряков вернулся в Россию. «Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», — пояснил актёр.

Личная жизнь 
Был знаком с нынешней женой Марией с 1980-х годов, когда она танцевала в Ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. Впоследствии Мария уехала работать по контракту в Канаду и там вышла замуж, стала гражданкой Канады. Затем она развелась с мужем, проведя в Канаде семь лет. Была хореографом в Театре имени Вахтангова. В 1990-х годах вышла замуж за Алексея. В семье — трое детей: дочь Марии от первого брака — Даша, а братья Степан и Данила были усыновлены в двух разных детских домах.

Несколько лет назад вместе со своими друзьями актёрами Ириной Апексимовой и Андреем Смоляковым основал фонд помощи детям-сиротам «Время жить».

Театральные работы 
 «Федра» с Аллой Демидовой и Дмитрием Певцовым
 «Метро» (мюзикл)

Фильмография 

{{ВСериале|1978|1983|Вечный зов|Димка Савельев, сын Фёдора и Анны в детстве |6=ру}}

{{ВФильме|2023|Туда и обратно|''''||5=ру}}

 Озвучивание 
  — «Через тернии к звёздам» — Профессор Виктор Климов (Александр Лазарев) — озвучивание новой версии, 2001  — «Эскадрон» (Szwadron) — Фёдор (Радослав Пазура) 1992 — «Я хотела увидеть ангелов» — Боб (Алексей Баранов)  — «Зона Любэ» — Владик (Филипп Янковский) 1994 — «Серп и молот» — милиционер в штатском (Гоша Куценко)  — «Бассейн» (Der Tod Feiert Mit) — Картер (Брайан Карни)
  — «Возмездие» (Edge of Darkness) — Томас Крэйвен (Мел Гибсон)
 2010 — «Брест. Крепостные герои» — разные персонажи
  — «»
 2020 — альбом ALI рэпера Лигалайза — вступление.

 Признание и награды 

 1990 — кинофестиваль в Локарно — приз за лучшую мужскую роль («Случайный вальс»)
 1993 — кинофестиваль «Созвездие» — специальный приз жюри («Высшая мера»)
 1994 — кинофестиваль «Киношок» — приз за лучшую мужскую роль («Серп и молот»)
 1998 — Заслуженный артист Российской Федерации — …За заслуги в области искусства… 2000 — фестиваль «Виват, кино России!» (Санкт-Петербург) — приз за лучшую мужскую роль («Тесты для настоящих мужчин»)
 2000 — Специальный приз «Лучшая мужская роль в телесериале» на кинофестивале «Бригантина» за сериал «Бандитский Петербург»
 2006 — фестиваль «Виват, кино России!» (Санкт-Петербург) — приз за лучшую роль («Дети Ванюхина»)
 2010 — Народный артист Российской Федерации — …За большие заслуги в области искусства…''
 2014 — 45-й Индийский международный кинофестиваль — приз за лучшую мужскую роль («Левиафан»)
 2019 — премия «Ника» за лучшую мужскую роль (фильм «Ван Гоги»).

Примечания

Ссылки 
 Алексей Серебряков на сайте RUSKINO.RU
 Алексей Серебряков: «Современное кино — это система аттракционов и глупого смеха» Интервью на портале RUNYweb.com — Русский Нью-Йорк онлайн
  — Интервью на канале вДудь, 20 февраля 2018

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Дети-актёры СССР
Русские эмигранты четвёртой волны в Канаде
Лауреаты премии «Белый слон» (Россия)